Reinickendorf kan syfta på:
 Reinickendorf (stadsdelsområde) – på tyska Bezirk Reinickendorf, som är ett av Berlins tolv stadsdelsområden.
 Reinickendorf (stadsdel) – en stadsdel (tyska: Ortsteil) inom stadsdelsområdet Reinickendorf.